Маркевич — фамилия. Известные носители:

 Маркевич, Агей Агеевич (1924—2002) — советский игрок в хоккей с мячом, футбольный тренер.
 Августин (в миру Адам Иванович Маркевич; род. 1952) — епископ РПЦ; Львовский (УПЦ), архиепископ Львовский и Галицкий.
 Маркевич, Алексей Иванович (1847—1903) — российский историк, профессор Новороссийского университета.
 Маркевич, Александр Прокофьевич (1905—1999) — советский зоолог.
 
 
 Маркевич, Аполлон Григорьевич (1800—1862) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 5955; 3 декабря 1839).
 Маркевич, Арсений Иванович (1855—1942) — историк Крыма, архивист, археолог, этнограф.
 Маркевич, Богдан Дмитриевич (1925—2002) — советский футбольный тренер.
 Маркевич, Болеслав Михайлович (1822—1884) — русский писатель, публицист и литературный критик, государственный служащий.
 Маркевич, Борис Анисимович (1925—2002) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2001).
 
 
 Маркевич, Димитрий Борисович (1923—2002) — швейцарский виолончелист.
 Маркевич, Евгений Борисович (род. 1942) — советский и российский океанолог.
 
 
 Маркевич, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6337; 11 декабря 1840.
 Маркевич, Констанция (1868—1927) — ирландская суфражистка, политический деятель, революционерка-социалистка и националистка.
 Маркевич, Леонид Леонидович (род. 1973) — российский футболист.
 Маркевич, Мирон Богданович (род. 1951) — советский и украинский футбольный тренер.
 Маркевич, Моисей Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 7290; 17 декабря 1844.
 
 Маркевич, Остап Миронович (род. 1978) — украинский футбольный тренер.
 Маркевич, Пётр (род. 1973) — польский гребец-байдарочник.
 Маркевич, Семён Миронович — учёный-изобретатель, лауреат Сталинской премии.
 Маркевич, Татьяна Сергеевна (род. 1988) — белорусская волейболистка.
 Маркевич, Филипп Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4445; 18 декабря 1830.
 Маркевич, Яков Михайлович (1776—1804) — малороссийский историк, этнограф и фольклорист.
 Маркевич, Ярослав (род. 1962) — литовский политический деятель, заместитель председателя Сейма.

См. также